Kostadinov oder Kostadinow ist der Familienname folgender Personen:

 Alipi Kostadinov (* 1955), tschechoslowakischer Radrennfahrer
 Jordan Kostadinov (* 1932), mazedonischer Politiker